L'Avare est une pièce de théâtre de Molière en 5 actes, datant de 1667
 L'Avare est un film de Georges Meliès, sorti en 1908
 L'Avare est un film d'André Calmettes, sorti en 1910
 L'Avare est une adaptation de la pièce de Molière par Jean Vilar jouée en 1952
 L'Avare est un téléfilm de Robert Valey, diffusé en 1966
 L'Avare est un téléfilm de René Lucot, diffusé en 1973
 L'Avare est un téléfilm de Jean Pignol, diffusé en 1978
 L'Avare est un film de Jean Girault et Louis de Funès, sorti en 1980
 L'Avare (L'avaro) est un film italien de Tonino Cervi sorti en 1990
 L'Avare est un téléfilm de Christian de Chalonge, diffusé en 2007
 L'Avare est un téléfilm de Don Kent, diffusé en 2009